Охламо́н:

 Охламон — неопрятно одетый и бестолковый человек.

В культуре 
 «Охламон» — туркменский художественный фильм 1993 года.
 «Охламон» — российский художественный фильм 2007 года.